Tanga – indumento intimo
 Tanga – città della Tanzania
 Regione di Tanga 
 Distretto di Tanga
 Tanga – vulcano spento nell'arcipelago delle Bismarck, vicino alla Nuova Guinea, nonché il gruppo di isole a cui ha dato vita
Omer Tanga – ciclomotore pieghevole prodotto negli anni settanta dalla Omer